Ereis är ett släkte av skalbaggar. Ereis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Ereis